Karbach (Hunsrück)
Karbach (Neder-Franken)